Brighenti ist der Familienname folgender Personen:

 Luis Brighenti (1906–1984), argentinischer Tangopianist, Komponist und Bandleader
 Nicolò Brighenti (* 1989), italienischer Fußballspieler
 Sergio Brighenti (1932–2022), italienischer Fußballspieler